Влади́мир Васи́льевич Кузнецо́в:
 Кузнецов, Владимир Васильевич (1931—1986) — советский легкоатлет.
 Кузнецов, Владимир Васильевич (род. 1940) — советский и российский экономист.
 Кузнецов, Владимир Васильевич (род. 1950) — советский и российский ботаник.